Turmoil (englisch für Tumult, Aufruhr, Chaos) steht für:
 Turmoil, US-amerikanische Hardcore-Punk-Band
Turmoil (Computerspiel), ein Simulationsspiel von Gamious (2016)

Sonstiges:
 Turmoil-Match, eine Matchart im professionellen Wrestling
 Turmoil Point, Landspitze von Bristol Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Turmoil Rock, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis